Жито — старинный белорусский танец-карагод. Исполнялся весной на Юрья: «ходили по ране (раннее жито), если в нём уже может спрятаться ворона». Собирались всей деревней и друг за другом цепочкой, проходили по полям. Впереди всех парень нёс хлеб, украшенный веточками ели. На каждом поле парень крутился в середине карагода, а вокруг него — карагод, который сопровождался ритуальными песнями:
Дзе карагод ходзіць,
Там жыта родзіць,
А дзе не бывае,
Там улягае.

Зафиксирован на Белорусском Полесье. В Сморгонском районе зафиксирован вариант танца «жито», в котором исполнители имитировали покачивание хлебов и его жатву косилкой.

Примечания

Литература 
 

Белорусские хороводы
Белорусские обычаи
Этнография Белоруссии
Ритуальные танцы